Дже́сси А́шер (, ) — американский актёр. Наиболее известен по роли Кэма Кэллоуэя в сериале Starz «Раскаяния выжившего» и супергероя Экспресса в сериале Prime Video «Пацаны».

Ранняя жизнь 
Ашер родился в семье Джесси Т. Ашера и его супруги Джудит в штате Мэриленд. Впервые Ашер проявил интерес к актёрскому мастерству в возрасте пяти лет после того, как его сестра Джесстия снялась в телерекламе. Его первой актёрской работой был рекламный ролик американской мясной компании «Oscar Mayer». В 2003 году семья переехала в Лос-Анджелес, чтобы помочь развивать карьеру Джесси.

В 2005 Ашер получил свою первую роль на телевидении в эпизоде телесериала «Без следа». Он окончил среднюю школу в 15-летнем возрасте и поступил в кулинарный колледж.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США